PL-BITUNOVA Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo budowlane działające od 1994 roku, zlokalizowane w Bierawie, w pobliżu Kędzierzyna-Kożla.

Spółka specjalizuje się w produkcji pełnego asortymentu kationowych emulsji asfaltowych, asfaltów modyfikowanych SBS oraz w naprawach i odnowach nawierzchni drogowych.

PL-Bitunova jest częścią koncernu Strabag SE z siedzibą w Spittal an der Drau w Austrii.

Dane o spółce 
PL-Bitunova Sp. z o.o. jest zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000015855.

Dokumentacja spółki przechowywana jest w: Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu.

Dane rejestrowe:
Regon 530941152,
NIP 749-00-18-300.

Kapitał zakładowy: 2.700.000 złotych.

Linki zewnętrzne 
 PL-Bitunova

Bierawa
Przedsiębiorstwa w województwie opolskim